Uldall henviser til blandt andre:
 Peter Uldall − (1743-98), dansk advokat og generalfiskal
 Frederik Adolph Uldall − (1806-73), dansk læge
 Fritz Peter Adolph Uldall − (1835-1911), dansk søofficer
 Frits Uldall (Johannes Frederik Christian Uldall) − (1839-1921), dansk arkitekt